L'edizione 1950-51 della Segunda División fu il ventesimo campionato di calcio spagnolo di seconda divisione. Il campionato vide la partecipazione di 28 squadre. Il torneo fu diviso in 2 gruppi e le prime di ogni gruppo furono promosse in Primera División. Le ultime di ogni gruppo retrocessero in Tercera División.

Gruppo I

Gruppo II

Gruppo promozione

Playout

Verdetti
 , ,  e  promosse in Primera División spagnola 1951-1952.
 , ,  e  retrocesse in Tercera División.

Note

Voci correlate 
Primera División spagnola 1950-1951
Coppa del Generalísimo 1951

Collegamenti esterni
 

1950-1951